Жюлі Алар-Декюжі і Ай Суґіяма були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Суґіяма, яка виступала в парі з Ніколь Арендт.

Арендт і Суґіяма програли в першому колі парі Крісті Богерт і Міріам Ореманс.

Аранча Санчес Вікаріо і Наталі Тозья виграли титул, перемігши у фіналі пару Ліза Реймонд і Ренне Стаббс з рахунком 6–0, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні пари

Кваліфікувалися 
  Нанні де Вільєрс /  Аннабел Еллвуд

Кваліфікаційна сітка

Посилання 
 Official results archive (ITF) 
 Official results archive (WTA) 

Ericsson Open 2001
Ericsson Open, жінки, парний розряд